De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2009/10 werd gehouden op zaterdag 15 mei 2010 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Het Bayern München van trainer Louis van Gaal nam het op tegen Werder Bremen. Bayern won met 4-0. Mark van Bommel mocht als aanvoerder de trofee in ontvangst nemen, een week nadat zijn club al de landstitel had veiliggesteld. Arjen Robben maakte het eerste doelpunt uit een strafschop. Voor Bayern was het de vijftiende triomf in het Duitse bekertoernooi. De recordkampioen behaalde voor de achtste keer de Duitse "dubbel".

Finale

Wedstrijd

2010
FC Bayern München
Werder Bremen
Bekervoetbal 2009/10
Sportevenement in Berlijn